Информация. История. Теория. Поток () ― книга американского писателя-историка Джеймса Глейка, опубликованная в марте 2011 года, в которой рассказывается о генезисе нынешней информационной эпохи. Книга была в списке бестселлеров «New York Times» в течение трех недель после своего выхода в свет.

Содержание 

Глейк начинает с рассказа о европейских путешественников в Африке, которые видели, как африканцы при помощи «говорящих барабанов» передавали сообщения между деревнями и на еще большие расстояния. Глейк переходит от информационных последствий такой барабанной сигнализации к влиянию появления междугородного телеграфа, а затем и телефонной связи, к коммерческим и социальным перспективам индустриальной эпохи Запада. Исследования, направленные на улучшение этих технологий, в конечном итоге привели к современным информационным технологиям.

Начиная с развития символической письменности, Глейк исследует историю интеллектуальных открытий, имеющих центральное значение для развития информационных технологий, подробно рассказывая об ученых и изобретателях, таких как Клод Шеннон, Чарльз Бэббидж, Ада Байрон, Сэмюэл Морзе, Алан Тьюринг, Стивен Хокинг, Ричард Докинз и Джон Арчибальд Уиллер. Автор также исследует то, как теперь понимается цифровая информация применительно к физике и генетике. 

Глейк также рассуждает о Википедии как о развивающемся Новом Вавилоне, исследуя последствия ее обширного пользовательского контента, включая продолжающуюся борьбу между инклюзивистами, удалистами и вандалами. Автор приводит в пример статью, созданную Джимми Уэйлсом, в которой говорится о мясного ресторана «Mzoli's» в Кейптауне, как пример этой борьбы. 

По словам Глейка, поток информации ставит новые задачи перед человечеством. Он утверждает, что, поскольку сейчас мы сохраняем больше нашей информации, чем когда-либо ранее в истории человечества, для удаления или удаления нежелательной информации требуется гораздо больше усилий, чем для ее накопления. Это конечная стоимость энтропии для генерации дополнительной информации и ответ, чтобы убить Демона Максвелла.

Критика 

Писатель-фантаст Кори Доктороу в своей книге назвал Глейка «одним из величайших научных писателей всех времен», «Не биографом ученых, а биографом самой идеи». Тим Ву из Slate похвалил «умопомрачительное объяснение теории», но пожелал, чтобы Глейк более глубоко исследовал экономическое значение информации . Ян Пиндар, пишущий для «The Guardian», посетовал, что «Информация» не полностью рассматривает взаимосвязь между социальным контролем над информацией (цензура, пропаганда) и доступом к политической власти.

Награды и премии 
 
Приз Королевского общества Винтона за научные книги 2012 года
Лауреат премии PEN/EO Wilson Literary Science Writing Award 2012
Медаль Эндрю Карнеги 2012 года за выдающиеся достижения в документальной литературе
Лауреат премии Хессела-Тилтмана 2012 года
Номинация 2011 Национальная книга Circle Award
Книжная премия салона 2011 (документальная литература)
Бестселлер New York Times 2011 г.
Лучшие книги года по версии журнала Time за 2011 год

Издание в России 

В России книга была переведена на русский язык и опубликована в 2013 году.

Примечания 

Научно-популярная литература
Книги США
Произведения об информации